Прогрессивная гражданская партия в Лихтенштейне (Прогрессивная бюргерская партия; , FBP) — правая христианско-демократическая консервативная политическая партия Лихтенштейна.

История 

Партия была основана в 1918 году как консервативный ответ на образование либерально-консервативной Народной партии и поддерживалась духовенством, крестьянством и торговыми слоями. В 1928—1970, 1974—1978, 1993 и 2001—2005 партия располагала абсолютным большинством в Ландтаге и формировала однопартийные правительства. В 2003 партия под руководством премьер-министра Отмара Хаслера поддержала на референдуме расширение полномочий князя. В 2005 ПГП потеряла большинство в парламенте и была вынуждена образовать коалицию с Патриотическим союзом, который в 2009 одержал победу на выборах. На выборах 2013 вернула лидерство в парламенте, получив 10 мандатов.  Является главной партией в коалиции для создания правительства весной 2013 года. Лидером претендующим пост премьер-министра является Адриан Хаслер.

Современное положение 

По итогам выборов 2009 года партия имела 11 из 25 представителей в парламенте Лихтенштейна в 2009—2013 годов, входя в коалиционное правительство с Патриотическим союзом. 

По результатам выборов 2013 года имела 10 из 25 представителей в парламенте Лихтенштейна. В конце марта 2013 года представитель этой партии Андриан Хаслер возглавил новое правительство Лихтенштейна. 

По итогам выборов 2017 года партия имеет 9 из 25 представителей в парламенте Лихтенштейна.

По результатам выборов 2021 года имеет 10 из 25 представителей в парламенте Лихтенштейна.

История выборов

Выборы в Ландтаг

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Политические партии Лихтенштейна
Консервативные партии
Христианско-демократические партии
Политические партии, основанные в 1918 году